Versatz steht für:

 Holzverbindung#Versatzung, eine zimmermannsmäßige Holzverbindung
 Versatz (Drucktechnik), eine Abweichung von der Standardposition 
 Versatz (Bergbau), im Bergbau die Auffüllung des abgebauten Volumens mit taubem Gestein
 Fahrgassenversatz, seitliches Versetzen einer Fahrbahn oder Fahrgasse zur Verkehrsberuhigung
 Versatz (Fertigungstechnik), geometrischer Fehler an Gussteilen-bei Abguss von versetzten Formkastenelementen an Teilungsflächen

Siehe auch: